Biegi narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym są częścią MŚ w narciarstwie klasycznym odbywających się co 2 lata. Pierwsze zawody odbyły się na mistrzostwach świata w 1925 roku w Jańskich Łaźniach (Czechosłowacja). Przed II wojną światową impreza rozgrywana była praktycznie corocznie, a od 1950 roku wprowadzono czteroletni cykl, na przemian z sezonem olimpijskim. Dopiero w 1985 roku zdecydowano o 2 letniej przerwie między mistrzostwami.

Program konkurencji rozgrywanych na mistrzostwach świata zmieniał się bardzo często. Na pierwszych MŚ w 1925 r. rozegrano tylko biegi na 18 i 50 km mężczyzn. Biegi narciarskie kobiet pojawiły się na mistrzostwach świata dopiero na MŚ w Falun w 1954 r. Obecnie w programie mistrzostw świata znajdują się biegi: na 15 km, 30 km łączony, 50 km, sprint, sprint drużynowy i sztafeta 4 x 10 km mężczyzn oraz biegi na 10 km, 15 łączony, 30 km, sprint, sprint drużynowy i sztafeta 4 x 5 km kobiet.

Trzykrotnie MŚ odbyły się w Polsce, w Zakopanem (1929, 1939 i 1962). W całej historii MŚ w narciarstwie klasycznym reprezentanci Polski zdołali wywalczyć w biegach narciarskich 11 medali: Jan Staszel - brąz (1974, 30 km), Józef Łuszczek - złoto i brąz (1978, 15 i 30 km), Justyna Kowalczyk - dwa złote medale, trzy srebrne i trzy brązowe (2009 i 2011, łączony 15 km, 30 i 10 km, 2013, 30 km), a także sprint drużynowy (2015 w składzie: Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec)

Nad rozgrywaniem MŚ czuwa Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS).

Medaliści MŚ 

Tabele poniżej przedstawiają liczbę zdobytych medali przez poszczególne państwa.

Tabela wszech czasów kobiet

Tabela wszech czasów mężczyzn

Razem

Zobacz też 
 Biegi narciarskie na zimowych igrzyskach olimpijskich
 Puchar Świata w biegach narciarskich

Linki zewnętrzne 
 
 

!